Я, ти, він, вона (фільм, 1974) — французький фільм 1974 року
 Я, ти, він, вона (фільм, 2018) — український фільм 2018 року